Stati Uniti d'America
New Vienna – città della Contea di Dubuque, Iowa
New Vienna – villaggio della Contea di Clinton, Ohio